L'église Saint-Sernin peut faire référence à différents monuments français :
 l'église Saint-Sernin d'Artigues à Foulayronnes, en Lot-et-Garonne ;
 l'église Saint-Sernin, à Brassempouy dans les Landes ;
 l'église Saint-Sernin de Brive-la-Gaillarde, à Brive-la-Gaillarde dans la Corrèze ;
 l'église Saint-Sernin de Cupserviès, à Labastide-Esparbairenque, dans l'Aude ;
 l'église Saint-Sernin de Daumazan-sur-Arize, à Daumazan-sur-Arize, dans l'Ariège ;
 l'église Saint-Sernin de Douzevielle, à Saint-Justin, dans les Landes ;
 l'église Saint-Sernin d'Eroles, à Ria-Sirach, dans les Pyrénées-Orientales ;
ou éventuellement :
 la collégiale Saint-Sernin à Saint-Sernin-sur-Rance, dans l'Aveyron ;
 la basilique Saint-Sernin, à Toulouse, dans la Haute-Garonne.

Voir aussi